Era figlio di Leopoldo I di Anhalt-Dessau, duca di Anhalt-Dessau dal 1660 al 1693, e di Anna Luisa Föhse e fu generale nell'esercito prussiano.

Essendo soltanto il terzo figlio maschio del duca, nel 1747 ereditò il ducato suo fratello maggiore Leopoldo II che lo resse fino alla morte avvenuta nel 1751. Lasciò come erede suo figlio undicenne Leopoldo III e reggente per lui divenne lo zio Dietrich, che resse le redini del governo dal 1751 al 1758.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Anhalt-Dessau

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Teodorico di Anhalt-Dessau